Dale est notamment un patronyme, un prénom et un toponyme anglo-saxon. Le mot peut désigner :

Patronyme 

 Alan Dale (1947- ), acteur néo-zélandais ;
 Alan Dale (1861-1928), dramaturge britannique ;
 Celia Dale (1912-2011), écrivaine anglaise ;
 Cynthia Dale (1961- ), actrice canadienne ;
 Dick Dale (1937-2019), musicien américain ;
  (1927-1961) Pilote moto anglais; sa mort sur le circuit du Nürburgring est évoquée dans le roman d'André Pieyre de Mandiargues La Motocyclette ;
 Dominic Dale (1971-), joueur de snooker gallois ;
 Esther Dale (1885-1961), actrice américaine ;
 Henry Hallett Dale (1875-1968), neuroscientifique britannique ;
 Holly Dale (1953- ), réalisatrice, productrice, monteuse, scénariste et actrice canadienne ;
 Jennifer Dale (1956- ), actrice et productrice canadienne ;
 Jim Dale (1935- ), acteur, narrateur et musicien anglais ;
 Johannes Dale (1997-), biathlète norvégien ;
 John Dale (1953-), écrivain australien, auteur de roman policier ;
 Richard Dale, (1756-1826), officier de lUnited States Navy ;
 Roger Dale (1950- ), peintre paysagiste canadien et anglais ;
 Shana Dale (1964-), juriste et femme politique américaine ;
 Virginia Dale (1917-1994), actrice américaine.

Prénom

Personnage de fiction 
 Jimmie Dale, personnage de fiction créé par Frank Lucius Packard.

Toponymie 
Dale désigne une vallée en anglais. Le mot vient du vieil anglais  et il est apparenté au norrois dalr, contrairement au mot synonyme  qui est un emprunt au vieux français.

États-Unis 
 Le comté de Dale, en Alabama ;
 Castle Dale, siège du comté d'Emery, dans l’Utah ;
 Dale, commune du comté de Spencer dans l'Indiana ;
 Dale, census-designated place du comté de Pottawatomie, en Oklahoma ;
 Dale, un borough du comté de Cambria, en Pennsylvanie ;
 Dale, une zone non incorporée du comté texan de Caldwell ;
 .

Éthiopie 
 Dale est une subdivision administrative.

Norvège 
 Dale, localité norvégienne du comté de Troms ;
 Dale, localité norvégienne de la municipalité de Fjaler du comté de Sogn og Fjordane.

Pays-Bas 
 Dale, localité néerlandaise de la commune d'Aalten.

Pologne 
 Dale, village de Petite-Pologne.

Royaume-Uni 
 Dale est un village du pays de Galles.
 Darley Dale est une ville du Derbyshire au Royaume-Uni.

Fiction 
 Dale, ville imaginaire de l'œuvre de .

Musique 
 Dale, neuvième album studio du rappeur latino-américain Pitbull.

Entreprise 
 Dale of Norway, entreprise norvégienne connue pour ses tricots en laine.

Voir aussi 
 DALE : Espérance de vie corrigée de l'incapacité
  (homonymie)

Patronyme anglais
Homonymie de patronyme
Prénom masculin
Prénom américain